Dualgenys erecta är en ringmaskart som beskrevs av Courtinat 1998. Dualgenys erecta ingår i släktet Dualgenys och familjen Onuphidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
erecta